Glinek (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna
Glinek (Škofljica), een plaats in de Sloveense gemeente Škofljica